Alberto Dallolio, (1852-1935), politico e storico italiano
Alfredo Dallolio, (1853-1952), militare e politico italiano